Лос Агвакатитос има више значења:

 Лос Агвакатитос, Синко Пуентес (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Агвакатитос (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику